La maison de Boulogne est une famille de la noblesse franque issue de la maison de Flandre.

En effet, le comte Baudouin II de Flandre, après avoir conquis la ville de Boulogne, la donna à son fils cadet, Adalolphe. À la mort de ce dernier, Arnoul , comte de Flandre et fils aîné de Baudouin II spolia ses neveux, encore jeunes, et s'empara du comté de Boulogne. Le fils cadet, Arnoul II de Boulogne, parvint à reprendre Boulogne, avec l'aide du roi Louis IV d'Outremer.

Les générations suivantes ne sont pas connues avec certitude, par manque de documentation, et l'on cite un Ernicule de Boulogne, vivant en 966, un comte Baudouin II, tué en 1033 par le comte Enguerrand  de Ponthieu. Enfin, à partir du comte Eustache  de Boulogne, très probable fils de Baudouin II, la généalogie ne pose plus de problèmes. C'est surtout l'onomastique, et particulièrement la propagation des prénoms Baudouin, Arnoul et Eustache.

Alan Murray mentionne l'hypothèse qui identifie Ernicule de Boulogne, vivant en 966, avec le comte Arnoul II de Boulogne, décédé en 971.

La maison s'illustra à la fin du  avec Godefroy de Bouillon, l'un des chefs de la première croisade et son frère Baudouin , premier roi de Jérusalem.

On trouve Odgive de Boulogne mariée à Hemfried de Wierre-Effroy, Baron d'Hardifort, issu de la noblesse flandrienne. Elle a trois enfants dont Godelieve de Gistel.

Arbre généalogique

Notes et références 

Boulogne
Famille noble franque